Оккупа́ция Калу́ги — временное занятие войсками вермахта города Калуги во время Великой Отечественной войны, длившееся с 12 октября по 30 декабря 1941 года.

Оборона Калуги была частью битвы за Москву. В сентябре 1941 года немецкие бомбардировщики сбросили на город первые бомбы. В конце сентября началась эвакуация населения, в то же время в первой декаде октября немецкие войска вплотную подошли к городу. Взятие города было зафиксировано в 21:00 12 октября.

Оккупационные силы учредили в Калуге комендатуру для военного управления (в том числе полицейские силы для поддержания порядка) и городскую управу — для гражданского управления. 22 октября открылась земская управа, под контроль которой перешёл Калужский район. Был организован лагерь военнопленных. Население города к этому моменту составляло 51 000 человек.

Оккупационная власть столкнулась с нехваткой продовольствия, были введены карточки и раздача продовольствия, однако принятые меры не приносили должного эффекта, горожане голодали. Комсомольцы и коммунисты были поставлены на учёт, евреи поражены в правах и переселены в Калужское гетто. Военнопленные подвергались издевательствам. В отношении остальных граждан совершались грабежи, проводилась политика устрашения, в том числе практиковались казни: расстрелы и повешения — в отместку за деятельность партизан.

Освобождение Калуги стало целью Калужской наступательной операции, начавшейся 17 декабря 1941 года. При отступлении немцы расстреливали военнопленных и подожгли еврейское гетто. Город был освобождён войсками Западного фронта 30 декабря 1941 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Вячеслав Бучарский. Немцы в Калуге. // Портал «Компас. Калуга» 

История Калуги
Оккупация территории СССР войсками нацистской Германии и её союзников
Конфликты 1941 года
Октябрь 1941 года
Ноябрь 1941 года
Декабрь 1941 года